Duranti ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Duranti (* 1950), italienischer Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Agnese Duranti (* 2000), italienische rhythmische Sportgymnastin
 Doris Duranti (1917–1995), italienische Schauspielerin
 Durante Duranti (1507–1557), italienischer Geistlicher, Bischof von Brescia
 Faustino Duranti (auch Faustino Durante; 1695–1766), italienischer Maler
 Fortunato Duranti (1787–1863), italienischer Maler und Sammler
 Francesca Duranti (* 1935), italienische Schriftstellerin
 François-Camille Duranti-Lironcourt (1733–1802), französischer Geistlicher
 Giorgio Duranti (auch Giorgio Durante; 1685–1755), italienischer Maler
 Gulielmus Duranti (um 1230–1296), französischer Dominikaner, siehe Durandus von Mende
 Luciana Duranti, italienische Archivwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Massimo Duranti (* 1947), italienischer Kunstkritiker und Kurator
 Maurizio Duranti (* 1949), italienischer Architekt und Designer
 Pierre Duranti, französischer Architekt, Bildhauer und Maler 
 Pietro Duranti (1710–1786), italienischer Gobelinweber

Siehe auch:
 Duranty
 Durante
 Durant